Финал Кубка Футбольной лиги 2003 — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Футбольной лиги сезона 2002/03. В нём встретились «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Миллениум» в Кардиффе 2 марта 2003 года. «Ливерпуль» выиграл встречу со счётом 2:0.

Счёт в игре открыл Стивен Джеррард, забивший гол на 39-й минуте. Майкл Оуэн установил окончательный счёт в матче, забив второй гол «Ливерпуля» на 86-й минуте.

Отчёт о матче

Путь к финалу

«Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFC History 

2003
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2003
Кубок Футбольной лиги 2003
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 2 марта
Март 2003 года
2003 год в Уэльсе